Le terme Route 125 peut désigner plusieurs routes :

 Route 125 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 125 en Ontario, Canada
 Route 125 au Québec, Canada
 Route européenne 125
 Route régionale 125 en Finlande
  dans certains pays